Ouidad Bakkali - politica italiana di origini marocchine
 Soufiane el-Bakkali - siepista marocchino
 Zakaria Bakkali - calciatore belga di origine marocchina

Voci correlate 
 Bakkal